Église Saint-Marcel de Saint-Marcel, dans le département des Ardennes.
 Église Saint-Marcel de Saint-Marcel, dans le département de l'Indre.
 Église Saint-Marcel de Saint-Marcel, dans le département de la Savoie.